La cour d'assises d'appel en France.
 La cour d'assises d'appel en Italie (corte di assise di appello).

Voir aussi 
 Une .
 Une .